Ёль — гидроним, название ряда рек в России:

 Ёль (приток Выми)
 Ёль (приток Лемъю)
 Ёль (приток Локчима)
 Ёль (приток Северной Кельтмы)
 Ёль (приток Содзима)

См. также 
 Йоль